La Coupe d'Israël de basket-ball (en ) est une compétition de basket-ball organisée annuellement par la Fédération d'Israël de basket-ball.

Historique

Palmarès

Bilan par club

Liens externes 

Israël
Coupe Israël
Compétition fondée en 1955